Sberna es un apellido que se encuentra en las regiones suizo-italiana y franco-provenzal, cuyo origen podría ser celta.

Apellido originado en Escandinavia (Vikingos), en sus primeras formas fue Asbyorn, Esbiorn y similares, derivado As-Os (Dios) + Byorn (Oso). Pasa a Gran Bretaña cuando la invaden en la edad media, en primer lugar a Inglaterra, donde toma la grafía Sbern, Sberne, Esbern, Hosbern (Apellidos asentados en Inglaterra, censo del siglo XI y XII, libro Domesday Book). Luego se transformará en Osbern, Asbern, Osberne en toda Gran Bretaña (Irlanda, Escocia, etc.). Continuará su expansión y en Normandía (Francia) seguirá como Osbern y quizá Vernon. Finalmente, los normandos (Vikingos) invadirán Italia (Sicilia, Calabria y Nápoles) tomando las formas latinizadas de Asberna,  Asberno, Osberno, Sberna, Sberni; asociadas a nombres de plantas con nombres prerromanos (Celtas). Sberna, Vernon y verna significan aliso (alder tree).

Otras hipótesis
 
Origen Suizo-Italiano / Franco Provenzal (Sustrato Pre-Romano “Celta” o tal vez “Sajón”, norte de Alemania). La más probable.
Origen Francés (Occitano-Gascon). La segunda más probable.
Origen Alemán-Danés (Antigua región de Suabia) o Normando (Scandinavo). Latinizado.
Alemán
Origen Arabe-Bereber
Origen Austro-Húngaro (Poco probable)
Origen Eslavo (Poco probable)

Posibles orígenes

Suizo-italiano (Franco provenzal) 
 De la base Celta Vern, Fr. Prov. Verne, Irl. Gwern, Fr. Bearnés y Catalán Bern, Ing. Alder Tree, It. Verna (Ontano) o tal vez de Berula/Berle o de "FERN-FEARN-FARNE-VERN en Alto Alemán. Se trata de una planta u árbol de la zona central de Europa, el origen de la palabra es pre-Romano (Galo) entre el sur de Francia y Noroeste Italiano o de origen Alemán medieval.
 Deriva del dialecto Galo-Itálico (Idioma lombardo), mezcla de francés, italiano y alemán o tal vez del (Romansh) hablado en el Canton de los Grisones (Graubünden, (Suiza), en Lombardía (Italia) y en el Cantón del Tesino (Suiza) cuya etimología parece ser muy antigua y remontarse a la época de la Galia Cisalpina, la cual fue habitada por tribus Celtas, comprendida entre la actual Suiza, parte de Bélgica, parte de Austria y norte de Italia. La palabra en dicho dialecto se escribe s'bèrna y bèrna y el acento describe que la letra “e” debe pronunciarse e: (es decir, como ee). El significado dialectal es flaco y desgarbado (bruta e magra en italiano), lo cual indicaría que el apellido deriva de un apelativo físico de las personas, aunque es solo una hipótesis. Este dialecto Pre-Romano (el Suizo rético o raetian) es uno de los cuatro idiomas oficiales de Suiza junto al Suizo Alemán, Suizo Italiano y Suizo Francés. El dialecto Alpino Oriental o Lombardo Sículo también es hablado en zonas de Sicilia como Enna y Catania, ingresando allí en época de la conquista Normanda (Vikinga) entre los siglos XI y XIII.

Francés. Galorromano, Occitano-Gascón
De la base celta "Vern - Bern"(aliso-aulne).

Sajón-Escandinavo

Derivaría de Osbern (ASBIORN), Sberne, esbern, osberno, de origen Germano-normando (Vikingo) “Dinamarca, Suecia y Noruega”, ya que Sicilia estuvo casi cuatro siglos bajo la dominación Normanda. Reino de Sicilia. Es caso probado que podría haber entrado a Sicilia y Naples (Actual Nápoles) con la llegada de los Normandos (Pueblos Germanos del norte) o con la llegada del Sacro Imperio Romano Germánico- (Hohenstaufen, varios nombres precedentes a este pueden encontrarse latinizados en varios escritos de la época como Johannes Asberno, Iohannes Asberna, Andreas Asberno, de los cuales derivarían actuales como Sberna, Sberno y Sberni.Asberna/e derivan de Ashbern, con el significado de árbol de fresno o habitante de una zona donde abundan esos árboles (ash tree), teniendo en cuenta que en Sicilia y Calabria sberna significa "ontano" (aliso u otra especie de planta) esta hipótesis sería más factible, remontándose su origen al viejo idioma inglés (Germano o Nórdico).

Ver sitio: Geneanet de Francia (Sberna / Osborn-Osbourne)

 En algún sitio de Heráldica Italiana y Europea lo relacionan con los Burgundios y Lombardos de Saboya del siglo XIII (Alemanes y Escandinavos), y que este apellido surgió en un castillo (tal vez el castillo de Candia), entre el Piemonte y un sector de Francia, en el norte de Italia y este de Francia.

Un detalle importante es que en Sicilia a esta palabra se la ha tomado para denominar a un tipo de planta o árbol (Ontano-"aliso") y en el viejo idioma inglés (Old Norse o Vikingo) sería Ashbern/e o Ashburn, con el significado de lugar de un determinado tipo de árbol a la vera de un río o cause. Un acercamiento a esta posibilidad se debe a que la parte central y oriental de Sicilia fue habitada por colonias de origen Lombardo (Germanos de origen escandinavo y Celtas asentados en Lombardía), norte de Italia), los cuales eran los preferidos de los normandos (Vikingos) para tomar totalmente Sicilia (siglos XI al XIII), muchos lombardos se desplazaron al sur, sobre todo a Sicilia oriental, lo cual dio origen al dialecto galli-siculo que se habla hasta hoy en día; este dialecto es un derivado directo del dialecto gallo-italico (Galo) del norte. Es decir que podría tratarse de un apellido derivado de la lengua celta o de la lengua escandinava-germánica, en cualquiera de los dos casos tendría una fuerte raíz germana, al igual que los apellidos Berna y berno.

Alemán

Del nombre personal de origen medieval BERN / BERNA, con el significado de OSO.

Existe al menos un oficial de la zona de Alsacia y Lorena en Francia (de origen Alemán) que cumplió funciones durante la segunda guerra mundial: Alphonse Sberna, también llamado Berna. Se desempeñó en Francia y el frente del este, en Rusia.

Austro húngaro

Podría haber ingresado a Lombardía, en particular a la ciudad de Brescia en el 1800, y luego haberse extendido hacia el sur, en especial Sicilia durante la disputa de una de las guerras del siglo XIX. Es probable que sea una deformación de "Barna., Sbarna o (Z)Siberna".

Árabe-bereber

Capa o manto con capucha, generalmente utilizado por los campesinos Bereberes y Árabes del norte de África, pudo haber ingresado a Sicilia con la Corona de Aragón de España, siglos XV-XVI. Derivado de Sbernia, Albernia, Bernusso (Italia), Burnus, Al-Burnus (Magreb), Albornoz, Bernia (España), Berne, Sbernie (Francia).

Distribución porcentual del apellido en Italia en donde se observa una gran diferencia porcentual de personas portadoras de este apellido en la región de Brescia y Milano (Lombardía)

Foro Italiano (origen normando) 

También podría tratarse de una variante de Isbernia/Sbernia, en sus formas italianizadas, podría ser el bernus (de origen árabe) que fue una capa con capucha o vestido utilizado sobre todo en Italia y España en el 1500 (aprox.). La palabra Isbernia es del dialecto Siciliano, lugar que ha sido habitado varios siglos por árabes y griegos. También hay indicios de que proviene de la zona de Toscana y Umbría (Orvieto), en el centro de Italia, y que la palabra tendría raíz Etrusca (supuestos Turcos de Anatolia (Lidia) que habitaron Italia). En dicha zona existe un fuerte denominado Rocca Sberna o Berula (Fuerte de Sberna o Sberna Fortress) que dataría del período Etrusco, siglo VII a. C.El origen de los Etruscos aún no se ha esclarecido, aunque la tesis mejor fundamentada sostiene mediante pruebas lingüísticas, culturales y de ADN que los mismos proceden de la zona antes mencionada, y no se descarta que provengan de Asiria.

'Fotografía del BERNUS Ver Albornoz (Burnus)----

Sberna al ser también un derivado de BERNA/BERNE y tener la raíz germana "BERN" (oso fuerte, en alemán) que podría tener un origen germánico o Italo-Suizo, ya que como se mencionó anteriormente, la “S” como prefijo en apellidos y palabras Italianas se antepone para dar más énfasis al término. Es decir, que los apellidos BERNA/O y SBERNA/O son de la misma procedencia.

 Referencias 

 Bibliografía 
 From Dress in Renaissance Italy, 1400-1500, by Jacqueline Herald, printed by Humanities Press: NJ, 1981.

 SBERNIA/BERNIA/ALBERNIA (M/F). A short cloak, worn slung over one shoulder a la apostólica. Some suggest the name is a corrupted form of burnus (Arabic). (Diario Ferrarese, 1494).* Dictionnaire mediadico Francois (Diccionario Francés).* Bernia, Modas moriscas del siglo xv y principios del xvi en España e Italia, Bol. de la Real Academia de la Historia. (Bulletin hispanique - Página 114).

 Bernia, Sbernia, specie di vesta che derivano dall' arabo. Zeitschrift Für Romanische Philologie, Max Pfister - 1877

 Supplimento a' vocabolarj italiani (de Giovanni Gherardini – 1857) ( Cipor.Rim. p.82, lin 1.)  

 Sbernia, 1590. Para ver semejanza de bernia con la manta árabe llamada burnus. Véase "dictionarie détaillédes noms des vétementschez les arabes" (Pag. 75/79).* Ciencias del Lenguaje-37 CASTELLANO-M -RADICALES ÁRABES- 

 Isbernia'''. Di Wikizziunariu Va' a: navigazzioni, Va' cerca [cancia] Sicilianu

Enlaces externos 
 www.sberna.com.ar Foro en Argentina del apellido Sberna

Apellidos